Gallifrey es un planeta ficticio de la serie británica Doctor Who, siendo el mundo natal del Doctor y de los Señores del Tiempo. Anteriormente estaba localizado en la constelación de Kasterborous (Pyramids of Mars, Attack of the Cybermen y El viaje de los condenados), en las coordenadas galácticas 10-0-11-0-0 * 0-2 desde el centro galáctico (Pyramids of Mars, Full Circle y parcialmente en La familia de sangre), y a 250 millones de años luz de distancia a la Tierra (como se cuenta en la película de 1996 Doctor Who: La película). Esto la coloca en el exterior de la Vía Láctea, la cual cuenta con un diámetro de unos cien mil años luz. Un emisario de los Señores del Tiempo indicó que había viajado 29.000 años luz, lo que lleva a pensar que esa era la distancia hasta el mundo natal de los Señores del Tiempo, aunque generalmente se toma como canónica la cifra determinada en la película. Al final del especial El día del Doctor el planeta fue congelado en el tiempo, en una pintura tridimensional de arte Gallifreyana, cambiando su ubicación la galería clandestina de los archivos negros de la organización UNIT.

Durante la primera década de la serie de televisión, el nombre del planeta del Doctor nunca fue revelado, apareciendo en pantalla por primera vez en The War Games (1969) durante el juicio del Segundo Doctor. Se le identificó por primera vez por su nombre en The Time Warrior (1973).

La posición de Gallifrey en la serie moderna (de 2005 en adelante) se comentó durante los tres primeros años. En la primera temporada moderna, se indica que Gallifrey ha sido destruido junto con el imperio Dalek por el Doctor durante la Guerra del Tiempo. No se nombró el planeta en la serie moderna hasta La novia fugitiva, especial navideño de 2006. Apareció en un flashback en El sonido de los tambores (2007), y tuvo un papel importante durante El fin del tiempo (2009-2010). También apareció en el episodio El nombre del Doctor (2013), y de nuevo en El día del Doctor el mismo año.

Cambio retroactivo de la continuidad en 2013 
Desde el principio de la serie moderna en 2005 hasta 2013, se estableció que el Doctor había destruido Gallifrey para poner fin a la Guerra del Tiempo, para matar a los Daleks y los Señores del Tiempo. Durante este tiempo, el Doctor vivió con la culpa de la destrucción de su planeta y de su gente, lo que fue una base argumental de gran número de historias, sobre todo en la era de Russell T Davies.

En el episodio especial de conmemoración del 50 aniversario, El día del Doctor, se hizo un cambio retroactivo de la continuidad, mostrando que en realidad, a última hora, el Doctor Guerrero no activó el arma de destrucción masiva conocida como el Momento, sino que en su lugar convocaron a las trece encarnaciones del Doctor, quienes, combinando las trece TARDIS al mismo tiempo, lograron congelar Gallifrey en un punto en el espacio y el tiempo, donde quedaría en animación suspendida. A partir de este momento, la misión del Doctor será, pues, buscar a lo largo del espacio y el tiempo Gallifrey para localizarlo y reencontrarse de nuevo con su civilización de los Señores del Tiempo, que finalmente no fueron destruidos, aunque ninguna de las encarnaciones entre el Noveno, Décimo y Undécimo Doctor hasta ese punto recordarán este suceso por el revoltijo de corrientes temporales que se produjo en ese momento.

Geografía

Gallifrey en el espacio: localización 

Está localizado en la constelación de Kasterborous, en las coordenadas galácticas 10-0-11-0-0 por 0-2 desde el Centro Galáctico Cero. Pyramids of Mars, Full Circle, Death in Heaven. Varias fuentes indican que se encuentra en el centro de la galaxia The Devil Goblins from Neptune, Interference - Book two. De hecho, I.M Foreman le especificó al Doctor que no estaba en "un punto muerto exacto, sino que era lo más cerca de lo que se podía estar de un agujero negro".

Geografía General 

Gallifrey es varias veces mayor que la Tierra TV: El fin del tiempo. Se duplicó en ocho ocasiones por un proceso conocido como Crypto-formación para crear los Nueve Gallifreys. Se utiliza tanto para confundir a los enemigos como para lugar de refugio.

Gallifrey tiene por lo menos dos grandes lunas y un sistema de anillos, parecidos a los de Saturno Agent Provocateur. Una de las lunas, llamada Pazithi Gallifreya, era de color cobre y brillaba con tanta intensidad que podía ser vista por el día Cuna de gato: Crisol del tiempo, Lungbarrow.

La segunda estrella aparecía en el sur por la mañana, por lo que hacía que las montañas brillaran (The Sensorites, Atasco). La estrella principal es grande, roja y dorada (La trampa de siempre). El sistema contiene otros cinco planetas (The Invasion of Time). Entre ellos Karn (El cerebro de Morbius), Polarfrey y un asteroide llamado Kasterbourous the Fibster (Lungbarrow).

Desde el espacio, Gallifrey es visto como un planeta de tierra anaranjada y lagos grises. Estaba tan próximo a las principales rutas estelares que se debía solicitar permiso para atravesar su sistema (The Invasion of Time, 1978).

Accidentes Geográficos 

Continentes y regiones: el salvaje Endeavour donde se encuentra "El Capitolio", la capital de Gallifrey; la Tierra (o Valle) de la Muerte donde se sitúa la "Tumba de Rassilon"; y el "Sur de Gallifrey".

Montañas: Monte Cadon, Monte Pulmón, Monte Perdición, Las montañas Consuelo y Soledad (El sonido de los tambores).

Ríos, lagos y océanos: Río Candonflood, Lago Abydos, 

Asentamientos y Principales Ciudades: La Ciudadela, capital del planeta donde se encuentra El Capitolio (centro de poder de los Señores del Tiempo). Esta, fue la ciudad más grande de Gallifrey y el lugar donde se situaba la Academia de los Señores del Tiempo y la mayoría de las personas del planeta.

Arcadia era la segunda ciudad de Gallifrey. La tercera en importancia era Olyesti

Historia

1.- La Pythia 
El concepto de Pythia se discute más a fondo en The New Adventures, una serie de libros derivados con licencia, en particular las novelas de Virgin`s New Adventures y Virgin`s Missing Adventures. Y en menor grado de consistencia, sus sucesoras: las novelas de BBC Books Doctor Who. Debido a las bajas impresiones de Virgin, su falta de disponibilidad general fuera de Gran Bretaña y el hecho de que la visión nunca se ha traducido a la pantalla, su influencia es desigual dentro de la comunidad global de fanáticos de Doctor Who.

Las novelas de Virgin, y por extensión las novelas de la BBC, se basaron en gran medida en el llamado "Plan Maestro de Cartmel" ideado por el exeditor de guiones de Doctor Who Andrew Cartmel, que se suponía que explicaba los orígenes del Doctor y sus vínculos con la historia antigua de Gallifrey. Se suponía que los elementos del Plan Maestro debían revelarse en el transcurso de la permanencia de Cartmel en la serie, pero finalmente, cuando el programa dejó de producirse en 1989, solo aparecieron indicios de ello en las temporadas 25 y 26 y nunca se hicieron explícitos.

Según las novelas, específicamente Cat's Cradle: Time's Crucible y Lungbarrow, hace unos millones de años el planeta Gallifrey era el hogar de una civilización que podía ver todo el pasado y el futuro. El antiguo Gallifrey también era un matriarcado, gobernado por una religión mística consistente en el culto construido alrededor de la Pythia, una gran y poderosa sacerdotisa (intercesora entre los dioses y los galifreyanos). También se llamaba "La Pythia" a la orden religiosa completa formada por la Suma Sacerdotisa, sus seguidoras y acólitos.

La Civilización Antigua de Gallifrey fue la primera (o una de las primeras) en hacer su aparición tras el Big Bang. La Pythia y su dominio del pasado y del futuro proporcionó un imperio inmenso a los gallifreyanos. La leyenda cuenta que existían naves espaciales llamadas "Bows" que utilizarían un sistema arcaico y paranormal que les permitiría viajar en el tiempo (The New Adventures).

2.- Los Héroes de Gallifrey 

Entre los antiguos gallifreyanos había sensibles al tiempo, marcados por su pelo rojo, que pilotaban las primeras naves espaciales gallifreyanas. Rassilon sería uno de estos pilotos del tiempo, conocidos como héroes (tanto un título como un término de adulación). 
Además, Rassilon como científico, se oponía al poder religioso y monárquico ejercido por la Pythia.

3.- La Guerra de los Grandes Vampiros 
Durante el período donde Gallifrey está en guerra contra los Grandes Vampiros, Rassilon comanda una flota de Bowships que gana la primera batalla. Como resultado su movimiento racionalista obtiene apoyo popular y político.

4.- El Golpe de Estado de Rassilon 

El gobierno de La Pythia finalmente es derrocado por Rassilon y otros dos científicos, Omega y "El Otro" ("The Other") que era una figura misteriosa cuyo nombre real se ha perdido en la historia de los gallifreyanos. Esto marca el comienzo de la Revolución Intuitiva, que convierte a Gallifrey en una sociedad basada en la racionalidad y en una república con un Presidente electo (aunque seguía existiendo un sistema de castas). Los tres son en última instancia responsables del movimiento de Gallifrey hacia una sociedad puramente científica.
El Otro fue el encargado de apaciguar y cuidar al pueblo de Gallifrey después de la desaparición de la Pythia. Aun hoy, se celebra en Gallifrey el "Otherside": la fiesta del recuerdo de El Otro.
Los Padres de la Revolución Intuitiva y el germen de la sociedad de los Señores del Tiempo son pues Omega, Rassilon y El Otro.

5.- La Maldición de La Pythia 

Cuando es derrocada, La Pythia maldice a los gallifreyanos volviéndolos estériles. Para después arrojarse a un abismo suicidándose. La maldición hace que esa misma noche nazcan todos los niños en gestación muertos, incluido el propio hijo de Rassilon. Perseguidos, sus sacerdotisas y acólitos huyen a un planeta cercano donde se convierten en la Hermandad de Karn (El Cerebro de Morbius).

6.- Los Telares de Rassilon 

La maldición de La Pythia obliga a Rassilon a encontrar una nueva forma de reproducirse. Por esa razón crea los Telares: máquinas de clonación que pueden crear nuevos Gallifreyanos para reemplazar a los muertos. Los Telares finalmente se incorporan a las grandes Casas de Primos (las grandes familias de Gallifrey, las cuales reciben una cuota de miembros no pudiendo usar el telar hasta que uno de ellos haya muerto) para regular los niveles de población y organizar la nueva sociedad. Los Señores del Tiempo nacen completamente desarrollados de los Telares, aunque todavía necesitan ser educados. Durante la serie de televisión, no obstante, se ha mostrado muchas veces la versión infantil de El Doctor. Por este motivo, se suele considerar que los gallifreyanos pueden ser formados a partir de uno o varios conjuntos de ADN "tejidos en el telar". Además, se supone que efectivamente, el nuevo gallifreyano o gallifreyana nace completamente formado, pero con la forma de un niño humano.

7.- Omega 

Omega fue un famoso astrofísico e ingeniero, cofundador de la sociedad de los Señores del Tiempo. Gracias a la mediación de El Otro, se crea una alianza entre Omega y Rassilon. Juntos, realizaron experimentos que les llevarían a controlar el tiempo. Era miembro del Alto Consejo de Gallifrey. 

Recibió ayuda de El Otro para desarrollar la Mano de Omega: “un manipulador estelar remoto”. Ésta, podría usarse para controlar las reacciones dentro de una estrella. Usando la Mano y acompañado por El Otro, Omega realizó ajustes en la estrella "Qqaba" (Star Death), cerca de Gallifrey, en un intento de dominarla y así proporcionar una fuente de energía para los experimentos de viaje en el tiempo que estaba realizando con Rassilon. La estrella colapsó en una supernova que terminó convirtiéndose en un "agujero negro compensado" (el experimentó salió mal pero al final funcionó) dándose por muerto a Omega.

Milenios después, durante los eventos de la serie de Doctor Who The Three Doctors, se reveló que Omega no había muerto, sino que había sido enviado a través del horizonte de eventos a un universo de antimateria quedando atrapado allí desde entonces; aunque pudo dar forma a ese universo de acuerdo con su voluntad, eso significaba que no podría abandonarlo nunca.

Finalmente, Omega considera que la toda la gloria de los Señores del Tiempo es debida a su trabajo. Y que ha sido traicionado por estos, al no buscarlo tras su desaparición. Esta razón terminó por corromper su mente hasta el punto de que llegó a amenazar a todo el universo. Su exilio y soledad lo volvieron bastante loco, y buscó vengarse de los Señores del Tiempo por "abandonarlo".

Fue la única persona que vivió en el universo de antimateria, que posteriormente gobernó. Sin embargo, su existencia en este reino le arrebató su cuerpo, dejando solo su voluntad consciente intacta. Al darse cuenta de esto se volvió un asesino demente.

A pesar de que el Tercer Doctor le contó a Omega que para los Señores del Tiempo aún era venerado como un de los grandes de Gallifrey, y que aún se le recordaba con cariño, Omega continúa buscando venganza. Hizo dos intentos en la serie de televisión para volver a ingresar al universo de la materia positiva: en The Three Doctors intentó forzar al Doctor a tomar su lugar en el universo de antimateria para que pudiera salir de él. En Arc of Infinity intentó crear un nuevo cuerpo para sí mismo utilizando los datos biológicos del Doctor.

Ambos intentos fueron frustrados por el Doctor, con su universo siendo destruido en The Three Doctors cuando fue engañado para tocar la grabadora del Segundo Doctor, que había permanecido en la materia cuando los otros se convirtieron en antimateria. Al entrar en contacto materia y antimateria, estas se anulan y aniquilan en una gran explosión. Así murió Omega.

8.- El Ojo de la Armonía 

Posteriormente, Rassilon capturó el núcleo del agujero negro y utilizó su poder para perfeccionar la tecnología del viaje en el tiempo. Rassilon luego tomó el control de Gallifrey como Lord Presidente. El núcleo finalmente se conoció como el Ojo de la Armonía. Y el nombre de Omega pasó a ser una leyenda heroica.
Por este motivo, para muchos el primer Señor del Tiempo fue Omega (y para otros, Rassilon).

9.- La Academia del Tiempo (Academia de los Señores del Tiempo) 

La Academia de los Señores del Tiempo, también conocida como la Academia del Tiempo, era una escuela a la que la asistían las gallifreyanas y gallifreyanos que aspiraban a convertirse en Señores del Tiempo. No todos los niños de Gallifrey tenían la opción de estudiar en la Academia del Tiempo. Y de estos, no todos terminaban sus estudios (algunos muriendo en el proceso). 

Según el Décimo Doctor: "a los niños de Gallifrey los apartaban de sus familias a los ocho años para comenzar su instrucción". Parte de la iniciación consistía en mirar a la Cisma Desenfrenada (The Sound of Drums). Los Señores del Tiempo pasaban "siglos" en ella (Mortal Beloved). Había una cuna TARDIS en la Academia de los Señores del Tiempo para los estudiantes que habían formado un vínculo simbiótico, pero que no habían salido aún de la Academia. (The Apocalypse Element).

Las Castas de los Señores del Tiempo:

En la Academia se representaban las Seis Secciones (clases o castas) en las que se dividían los Señores del Tiempo: la principal y más importante (a la cual pertenecieron El Doctor, Ramona o Rassilon) fue la Sección Prydoniana, Las otras cinco eran la Sección Arcaliana, Sección Scendles, Sección Cerúlea, Sección Dromeiana y Sección Patrex.

La Academia en los tiempos de El Doctor:

La clase del Doctor en la Academia tenía 26 miembros. Tres de ellos se retiraron de forma prematura heridos y dos habían fallecido hacia la séptima encarnación del Doctor (Lungbarrow). El Doctor formó parte de un grupo de estudio llamado "Deca" en la Academia del Tiempo. Los Deca estaban compuestos por: Theta Sigma (el Doctor), Koschei (el Amo), Mortimus (el Monje), Ushas (la Rani) y Magnus (el Jefe de Guerra) (Divided Loyalties).

Tebediatroculozan era el director de la Academia cuando el Doctor estudió en ella (Seven Deadly Sins).
Cuando un gallifreyano conseguía el rango de Señor del Tiempo Junior en la Academia recibía un núcleo simbiótico (para poder utilizar así la tecnología de las TARDIS) (Interference - Book One). Para graduarse pasaban por exámenes, que debían aprobar con más del 51% de calificaciones (como el Doctor) y con posibilidades de un "triple primero" (como Romana). Estas pruebas se podían repetir para incrementar las calificaciones. Estos resultados eran confidenciales (The Ribos Operation).

10.- El Periodo de los Tiempos Oscuros 

Rassilon, convertido ya en Presidente del Alto Consejo, emprende de nuevo la guerra contra los Grandes Vampiros. Resultó ser una guerra tan despiadada y sanguinaria que los Señores del Tiempo juraron volverse neutrales y no volver a ir a ninguna guerra (la Primera Gran Regla de los Señores del Tiempo).

El gobierno de Rassilon se vuelve dictatorial. Por este motivo, recibe la oposición de muchos. Lo que hace que Rassilon selle el planeta (para que nadie pueda escapar) y comience una purga asesinando a miles de gallifreyanos. El Otro se opone, por lo que Rassilon encarcela a su familia obligándolo a cumplir su voluntad. 

Gallifrey Sellado:

Rassilon había sellado Galifrey previniendo cualquier ataque físico a través de una barrera impenetrable denominada "Campo de Fuerza Cuántico"; y bloqueando cualquier intento de incursiones teletransportadas con la "Barrera de Transducción" que puede ser reforzada para repeler la mayoría de ataques de este tipo de tecnología. Esto evitaría a todos los extraños (con o sin intenciones hostiles) aproximarse al planeta y permite a los Señores del Tiempo mantener su estatus de neutralidad absoluta. 

El Otro, sintiéndose encarcelado en Gallifrey, terminó suicidándose arrojándose a los telares donde su ADN se disolvió. Años más tarde nació El Doctor, del cual se dice que es la reencarnación de El Otro.

La Zona de la Muerte de Gallifrey:

Durante el gobierno de Rassilon, los Señores del Tiempo abusaron de su poder, interviniendo en las demás especies del universo, manipulándolas en muchos casos con consecuencias fatales. Destruyen Racnoos obligándolos a exiliarse (terminarían en La Tierra). Regalan tecnología nuclear a los Minyos, los cuales comienzan una guerra civil que casi los termina destruyendo. Los Señores del Tiempo también comienzan a secuestrar a miembros de otras razas. A estos, se los obligaba a luchar a muerte en la Zona de la Muerte, donde estaba construida la Torre Oscura. 

Después de estos sucesos, el Alto Consejo de los Señores del Tiempo promulga la Segunda Gran Regla: la no interferencia en la vida de las otras razas; sancionando que cualquier Señor del Tiempo que incumpla una de ellas (Neutralidad o No Interferenia) será condenado a muerte. (El Doctor es condenado a muerte durante la primera época de la serie por estos motivos impidiéndole Gallifrey usar la TARDIS mientras se resolvía su situación; finalmente escapó. También fue condenado a muerte por los mismos motivos durante la segunda época de la serie; volviendo a escapar). 

Las barreras protectoras creadas durante el gobierno de Rassilon permite pues, a los Señores del Tiempo, observar las acciones del resto del universo sin tomar partido en sus problemas (a no ser que existan razones de gran injusticia que los obliguen a intervenir). Estas barreras de seguridad han sido rotas una vez por los Sontaran, por manipulación más tecnológica de los Vardan, que sobornaron al Doctor para sabotear a ambos desde dentro (The Invasion of Time, 1978).

11.- La Muerte de Rassilon. 

Rassilon había buscado la inmortalidad para gobernar Gallifrey por siempre. En la novela Goth Opera  finalmente se convierte en un vampiro para alcanzar tal fin. Rassilon es depuesto y muere en extrañas circunstancias; siendo enterrado en la Torre Oscura (Tumba de Rassilon).

12.- El Nuevo Orden de los Señores del Tiempo 

Tras la desaparición de Rassilon, los Señores del Tiempo reparten el poder que ostentaba este entre los miembros del Alto Consejo. Así El Consejo lo conformaban el Lord o Lady Presidente, el Lord o Lady Canciller, el Castellano y los seis Lores Cardinales (The Deadly Assassin).

El Consejo Interno estaba formado por los miembros más poderosos del Alto Consejo. El Lord Presidente era el miembro más poderoso y tenía una autoridad casi absoluta, pudiendo usar el enlace a la Matriz, una gran red informática que contenía el conocimiento y las experiencias de todas las generaciones de Señores del Tiempo, para ajustar la política de los Señores del Tiempo y para alertarse de amenazas potenciales de otras civilizaciones (The Infinity Doctors). El Lord o Lady Canciller era el segundo con más poder en el cual se delegaban la mayoría de las funciones gubernamentales. El Castellano controlaba a la Guardia de Cancillería y con ello, la seguridad de Gallifrey (The Deadly Assassin).

El resto del Alto Consejo lo conformaban los Seis Lores Cardinales, que representaban las Secciones (también conocidas como castas, clases o capítulos gallifreyanos (The Deadly Assassin).

Durante la Última Gran Guerra del Tiempo, la Adivina (dirigente de la antigua Hermandad de Karn) se convirtió también en un miembro del consejo. Actuaba como profeta, registrando el futuro, pero solo con vagas predicciones escritas en papel (The End of Time).

La protección de los Señores del Tiempo era llevada a cabo por la Guardia de Cancillería. Estos protegían al Capitolio, investigaban crímenes y capturaban delincuentes (The Deadly Assassin). 

Los asuntos más secretos o cuestionables los llevaba la Agencia de Intervención Celestial, que se había creado para ser un arma encubierta del Alto Consejo para salvaguardar los intereses y los secretos de los Señores del Tiempo (Shada). Gran parte de estos intereses iban contra la política de "No Interferencia". Así pues, las acciones de la Agencia de Intervención Celestial no eran públicas ya que sus agentes incurrían en las leyes fundamentales de Gallifrey.

13.- El Gobierno de Ramona 

Según la historia Gallifrey Ramona fue uno los Señores del Tiempo más importantes que ha existido. Era más inteligente que el Doctor hacía el cual, al principio, mostró mucha animadversión. Tras la muerte de Rassilon y la desaparición del Doctor (candidato siempre a Lord Presidente) Ramona fue elevada a Lady Presidenta del Alto Consejo.

Durante la primera etapa de la serie, Ramona participó como "compañera" del Doctor en el serial conocido como La Llave del Tiempo.

Durante su gobierno, se produjo el conflicto interno de El Tiempo Libre un grupo terrorista gallifreyano que estaba en contra de las prácticas de los Señores del Tiempo.

También, al final de su gobierno, surgió la guerra más grande que haya existido nunca: La Guerra del Tiempo.

14.- La Guerra del Tiempo 

La Guerra del Tiempo fue un conflicto entre dos especies: los Daleks y los Señores del Tiempo que aparantamente terminó con la aniquilación, por parte del Doctor, de ambas razas.

Justicia en Gallifrey 

Diez mil de años antes de la época del Doctor, los delincuentes eran encarcelados en la prisión de Shada, en un intento de que ellos estuviera allí hasta que se decidiera un castigo apropiado. Durante la época del Doctor, este método se dejó de usar y se reemplazó con la desintegración (Shada). Morbius fue ejecutado de esta forma, pero se le permitió que existiera como un cerebro (The Brain of Morbius).

Había dos formas de intervención ilegal, ambas castigadas con la vaporización. Un Clase Uno afectaba a las propiedades materiales del planeta, como una rotación axial. Un Clase Dos era cuando un Señor del Tiempo afirmaba ser el dios de un planeta (False Gods).

Los castigos causados por crímenes variaban drásticamente.

 Por romper la política de no interferencia, el Segundo Doctor fue obligado a regenerarse y a exiliarse en la Tierra con una TARDIS que no funcionaba (The War Games).
 Cometer genocidio le haría perder a un Señor del Tiempo todas sus regeneraciones restantes; las especies artificiales no se consideraban seres vivos, así que el genocidio era imposible (The Trial of a Time Lord).
 Para varios de los crímenes que el Amo cometió, su castigo habría sido revertir su corriente temporal, de forma que nunca hubiese existido (Doctor Who and the Terror of the Autons). Para el Señor de la Guerra, se llevó a cabo un castigo similar por interferir en la historia humana, ya que causó la muerte de miles; él (y varios guardias suyos) fueron desmaterializados y dejaron de existir. El mundo del Señor de la Guerra, se ubicó en aquel entonces, en un bucle temporal (The War Games).

Referencias 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Gallifrey
 https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Time_Lords

Enlaces externos 
 Rassilon, Omega, and that Other guy: sobre Gallifrey.
 : sobre Gallifrey

Conceptos y objetos relacionados con Doctor Who
Planetas ficticios
Universos fantásticos